Bainton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Bainton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Bainton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)